Logan  – nome proprio di persona maschile e femminile

Geografia

Logan – fiume del Queensland
Logan City – Local Government Area del Queensland

Logan  – capoluogo della Contea di Harrison, Iowa
Logan – città della Contea di Phillips, Kansas
Logan – township della Contea di Mason, Michigan
Logan – township della Contea di Ogemaw, Michigan
Logan – township della Contea di Gloucester, New Jersey
Logan – villaggio della Contea di Quay, Nuovo Messico
Logan – capoluogo della Contea di Hocking, Ohio
Logan – township della Contea di Blair, Pennsylvania 
Logan – township della Contea di Clinton, Pennsylvania 
Logan – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
Logan – capoluogo della Contea di Cache, Utah
Logan – capoluogo della Contea di Logan, Virginia Occidentale
Monte Logan – vetta nel parco nazionale delle North Cascades, Stato di Washington

Musica 
 Logan  – cantante italiana (vero nome Martina Torreggiani)
 Logan  – gruppo musicale rock britannico
 Logan – azienda italiana di organi elettrici e sintetizzatori degli anni'60/'70

Persone
Bennie Logan – giocatore di football americano statunitense
David Logan – cestista statunitense naturalizzato polacco
Devin Logan – sciatrice freestyle statunitense
Elle Logan – canottiera statunitense
Gerald Logan – hockeista su prato britannico
Giuseppi Logan – sassofonista statunitense
Harvey Logan – criminale statunitense
Henry Logan – ex cestista statunitense
Jacqueline Logan – attrice statunitense
Jenny Logan – attrice ed ex ballerina britannica
Jerry Logan – ex giocatore di football americano statunitense
Joe Logan Diffie – cantante statunitense
Joshua Logan – regista statunitense
Karl Logan – chitarrista statunitense
Kenny Logan – rugbista a 15 scozzese
Lara Logan – giornalista sudafricana 
Lillian Logan – attrice statunitense
Marc Logan – ex giocatore di football americano statunitense
Mike Logan – tastierista, cantante, compositore, paroliere e arrangiatore britannico
Oni Logan – cantante statunitense di origine argentina
Paul Logan – attore e stuntman statunitense
Phyllis Logan – attrice scozzese
Rayford Logan – storico e attivista statunitense
Ricky Dean Logan – attore statunitense 
Samantha Logan – attrice statunitense
Stanley Logan – attore, regista e sceneggiatore britannico
Steve Logan – ex cestista statunitense
T.J. Logan – giocatore di football americano statunitense
Veronika Logan – attrice italiana
Vincent Paul Logan – vescovo cattolico scozzese
Willy Logan – pattinatore di velocità su ghiaccio canadese

Personaggi immaginari
Beth Logan – personaggio della soap opera statunitense Beautiful
Brooke Logan – personaggio della soap opera statunitense Beautiful
Donna Logan – personaggio della soap opera statunitense Beautiful
Helen Logan – personaggio della soap opera Beautiful
Hope Logan – personaggio della soap opera statunitense Beautiful
Jonny Logan – personaggio dell'omonimo fumetto
Katie Logan – personaggio della soap opera statunitense Beautiful
Martha Logan – personaggio protagonista della serie televisiva 24
Nick Logan – personaggio immaginario protagonista della serie televisiva d'animazione Roswell Conspiracies
Stephen Logan – personaggio della soap opera statunitense Beautiful
Logan – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altro
Dacia Logan  – automobile della Dacia
Logan - The Wolverine (Logan) – film del 2017 diretto da James Mangold
Medaglia Logan – riconoscimento della Geological Association of Canada

Pagine correlate
Helen Logan
John Logan